

Geografia 
 Regno Unito
 Three Rivers – distretto dell'Hertfordshire

 Stati Uniti d'America
 Three Rivers – CDP della Contea di Tulare, California
 Three Rivers – città della Contea di St. Joseph, Michigan
 Three Rivers – comunità non incorporata della Contea di Otero, Nuovo Messico
 Three Rivers – census-designated place della Contea di Deschutes, Oregon
 Three Rivers – città della Contea di Live Oak, Texas

Televisione 
 Three Rivers – serie televisiva statunitense